Ваља Сатулуј има више значења:

 Ваља Сатулуј (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Ваља Сатулуј (Олт), насеље у округу Олт у Румунији